Gaius Bruttius Praesens ist der Name folgender Personen:

* Gaius Bruttius Praesens (Konsul 139) († 140), römischer Konsul
 Gaius Bruttius Praesens (Konsul 153), römischer Politiker und Senator 
 Gaius Bruttius Praesens (Konsul 217), römischer Politiker und Senator 
 Gaius Bruttius Praesens (Konsul 246), römischer Politiker und Senator